Ethiopisch voetbalelftal (mannen)
 Ethiopisch voetbalelftal (vrouwen)